Bali — província e ilha da Indonésia
 Balineses — grupo étnico da ilha indonésia
 Língua balinesa — falada pelos balineses
 Mahabali — rei asura da mitologia hindu, também chamado Bali
 Balí — localidade de Creta, Grécia
 770 Bali — asteroide da cintura principal
 Lista de raças de gatos domésticos#Balinês

Desambiguações de topônimos